Dießenbach heißen folgende geographische Objekte:

Gewässer:
 Dießenbach (Elisabethszeller Bach), linker Zufluss des Elisabethszeller Bachs in Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Dießenbach (Kleebach), rechter Zufluss des Kleebachs bei Groß-Linden, Landkreis Gießen, Hessen

Gemeindeteile:
 Dießenbach (Neukirchen), Ort in der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Deißenbach
 Dieselbach
 Diesenbach
 Dießener Bach, linker Zufluss des Neckars in Dettingen, Stadt Horb, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg